Президенти-Дутра (порт. Presidente Dutra) — топоним.

 Президенти-Дутра (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Президенти-Дутра (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Президенти-Дутра (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян.

См. также 
 Президент Дутра — алмаз.